Ti amo (film), speelfilm uit 1989
 Ti amo (nummer), een nummer van Umberto Tozzi